Абриль — испанская фамилия. Известные носители:

 Абриль, Антон Гарсиа (1933—2021) — испанский композитор, музыкант и дирижёр.
 Абриль, Виктория (род. 1959) — испанская актриса.
 Абриль-и-Кастельо, Сантос (род. 1935) — испанский кардинал и дипломат.
 Абриль, Педро Симон (ок. 1530 — ок. 1595) — испанский гуманист, филолог и переводчик.
 Абриль, Ричард (род. 1982) — кубинский боксёр-профессионал.
 Абриль, Хуан Хосе (род. 1980) — испанский велосипедист.
 Хавьер Абриль де Виверо (1905—1990) — перуанский поэт.